Касар-де-Паломеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Урдес. Занимает площадь 37 км². Население — 1392 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 130 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса